Эмилия София Бергбум (; ) — финский театральный деятель.

Сооснователь первого финноязычного театра — Финского национального театра в Хельсинки (1872) и Финской оперы, действовавшей до 1879 года.

Биография 
Родилась в семье Йохана Эрика Бергбума, доктора права и сенатора. Её братом был Каарло Бергбум, театральный деятель.

Начала учиться в немецкоязычной женской школе в Выборге. После того, как семья переехала в Гельсинфорс, продолжила обучение в Шведской женской школе. Позже продолжила учиться под руководством частных учителей и свободно говорила по-французски и по-английски. Кроме того, изучала финский язык.

Была горячим сторонником финской идеи.

В 1872 году вместе с братом Каарло Бергбумом основала Финский театр и всю жизнь до самой смерти руководила им.

Была близкой подругой писательницы Минны Кант.

Помимо театральной деятельности, Э. Бергбом работала бухгалтером в Финской ипотечной ассоциации с 1869 по 1900 годы, став первой женщиной, которая работала в государственном учреждении.

Примечания

Ссылки 
 Emilie Bergbom
  Bergbom, Emilie

Театральные деятели Финляндии